Бектенов — киргизская фамилия. Известные носители:

 Бектенов, Зияш Бектенович (1911—1994) — киргизский советский учёный-филолог, манасовед, лингвист, фольклорист, переводчик, писатель.
 Бектенов, Эмиль Зияшевич (1934—1999) — киргизский государственный деятель, министр связи Республики Кыргызстан (1991—1994). Лауреат Государственной премии СССР.